Franklinton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Franklinton (Louisiana)
 Franklinton (North Carolina)